Оберліга () — колишня вища ліга футбольного союзу НДР.

Чемпіонати в Оберлізі проводилися з 1948 по 1991 роки (з 1948 до 1962 року вища футбольна ліга НДР носила іншу назву). Останній чемпіонат НДР завершився вже після об'єднання Німеччини, проте УЄФА допустила до єврокубків команди за його підсумками. Дві найкращі команди Оберліги — «Ганза» і «Динамо Дрезден» були включені в перший дивізіон Бундесліги, ще 6 клубів перейшли у другу Бундеслігу, решта — в регіональні ліги.

Чемпіони

Бомбардири 
Список гравців, які забивали в першості 100 голів:

Гвардійці 
Найбільше матчів провели:

Примітки

Посилання 
 Оберліга на сайті Fussballdaten.de 
 Загальна таблиця Оберліги 
 Результати та таблиці Оберліги 
 Зниклі чемпіони. Частина шоста: НДР

Оберліга НДР